Pas de deux (ballet), een traditionele balletsequentie
 Pas de Deux (band), een Belgische band, bekend van het Eurovisiesongfestival 1983
 Pas de deux (1968), een korte Canadese dansfilm uit 1968
 Pas de deux (1975), een Vlaamse televisiefilm uit 1975 met onder anderen Jaak Vissenaken
 Pas de deux (2000), een korte Amerikaanse film uit 2000 met onder anderen Sarah Clarke